Büel ist der Name folgender Orte:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Grüningen im Kanton Zürich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Eggersriet im Kanton St. Gallen
 eine Ortschaft in der Gemeinde Linden im Kanton Bern
 eine Ortschaft, Büel im Schärlig, in der Gemeinde Marbach im Kanton Luzern

Büel ist ein Namensteil folgender Personen:
 Hans Walther-Büel (1913–2002), Schweizer Psychiater

Siehe auch:
 Hügel – dort auch zur Namenkunde
 Bühel
 Bühl
 Buel